Bruce Eckel, un auteur de livres et articles à propos de la programmation informatique.
 Horst Eckel, un ancien footballeur et entraîneur allemand (1932-2021).
 , un joueur de football américain.